Svetovni pokal v smučarskih skokih 2001 je dvaindvajseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Svetovni pokal v poletih

Pokal narodov

Viri 
 

2001 v športu
2001